Contea di Scott o Scott County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

Contea di Scott, Arkansas
Contea di Scott, Illinois
Contea di Scott, Indiana
Contea di Scott, Iowa
Contea di Scott, Kansas
Contea di Scott, Kentucky
Contea di Scott, Minnesota
Contea di Scott, Mississippi
Contea di Scott, Missouri
Contea di Scott, Tennessee
Contea di Scott, Virginia